

Patronyme 

 Michel Marie Claparède (1770-1842), général de division français, ayant pris part aux guerres du Premier Empire ;
 Émile Claparède (1902-1967), homme politique français ;
 Édouard Claparède (1873-1940), médecin et neuropsychologue genevois ;
 René-Édouard Claparède (1832-1871), médecin et zoologiste, oncle du précédent.

Économie 
 Les chantiers Claparède, anciens chantiers navals situés au Petit-Quevilly en Seine-Maritime.
 Torpilleurs type 27 m Claparède, série de navires fabriquée par les mêmes chantiers à Saint-Denis.

Voir aussi 
 Plateau des Claparèdes, plateau situé dans le département de Vaucluse.